Le mot note peut désigner :

Musique 
 Note de musique, symbole qui représente la hauteur et la durée d'un son.

Éducation 
 Note scolaire, valeur évaluant un travail fait par un élève.

Littérature 
 Death Note, manga de Takeshi Obata et Tsugumi Ōba.
 Note en bas de page, forme littéraire dans un livre.

Autres 
  Nissan Note, marque de voiture.

Voir aussi 
 Notation financière, appréciation par une agence de notation de la solvabilité financière.